Corey Williams peut désigner :
 Corey Williams (1980-), footballeur américain ;
 Corey Williams (1970-), basketteur américain ;
 Corey Williams (1977-), basketteur américain ;
 Corey Williams (1978-), producteur de films américain.